Adrian Cristea (Iaşi, 30 de Novembro de 1983) é um futebolista romeno que atua como ala. Atualmente, defende o Universitatea Cluj.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Roménia